Rowling ist der Familienname folgender Personen:

 Bill Rowling (1927–1995), neuseeländischer Politiker
 Ian Rowling (* 1967), australischer Kanute
 Joanne K. Rowling (* 1965), britische Schriftstellerin
 Robert Rowling (* 1953), US-amerikanischer Unternehmer

Rowling bezeichnet des Weiteren:

 (43844) Rowling, Asteroid des mittleren Hauptgürtels

Siehe auch:
 Rolling
 Roling
 Rohling
 Rowlings